Рейс 540 может иметь следующие значения:
 Рейс 540 ČSA
 Рейс 540 Lufthansa